Espacios Infinitos es el séptimo álbum de la banda española Lori Meyers

Lista de canciones 
 Hacerte volar - 4:56
 Primaveras - 3:53
 Presente - 4:15
 Seres de luz - 4:42
 Mis fantasmas - 5:54
 Punk - 3:18
 No hay excusa - 4:08
 En el espejo - 4:25
 Fatiga pandémica - 3:30
 Un último baile - 4:38
 Viento del norte - 4:07

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial de Lori Meyers

Álbumes de Lori Meyers
Álbumes de 2021
Álbumes de pop-rock
Álbumes de rock de España